Kunz je německé příjmení:

 Alois Kunz (1877–1950) – československý politik a poslanec německé národnosti
 Antonín Kunz (1859–1910) – český podnikatel a konstruktér, majitel továrny na pumpy, čerpadla a vodovody
 František Kunz (1896–1993) — český římskokatolický kněz německé národnosti
 Josef Kunz, více osobností, viz rozcestník
 Kuneš Kunz (1846–1890) – moravský veřejný činitel a novinář
 Lothar Kunz (1892–1972) – československý politik a poslanec německé národnosti
 Ludvík Kunz (1914–2005) – etnograf, muzejník a pedagog
 Tomáš Antonín Kunz (také Kunze nebo Kuntz; 1756–1830) – český hudební skladatel

Podobné příjmení 
 Kunc
 Kuntz